Svartå kan syfta på:
Svartå, Degerfors – en tätort i Degerfors kommun, Örebro län
Svartå, Raseborg – en bruksort och en stadsdel i Raseborgs stad i Finland